De Oberliga Berlin 1980/81 was het zevende seizoen van de Berliner Stadtliga als derde hoogste klasse in het Duits voetbal.  

BFC Preussen werd kampioen, doordat de 2. Bundesliga van twee reeksen werd teruggebracht naar één reeks was er dit jaar geen kans op promotie.

Eindstand 

Duits competitievoetbal 1980/81
Oberliga Berlin